Ката может означать:
 Ката (река) — река в Иркутской области России, в районе Усть-Илимска; правый приток Ангары.
 Ката (пляж) — пляж на западном побережье острова Пхукет.
 Ката (Бразилия) — муниципалитет в штате Сан-Паулу.
 Ката или хадак — тибетский церемониальный шарф.
 Ката — традиционная башкирская обувь.
 Ката — формальные упражнения в боевых искусствах, имитирующие бой с одним или несколькими противниками.
 Ката- — приставка греческого происхождения со значениями «вниз, завершённо; сообразно».